Саргодха:

 Саргодха — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Саргодха — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.